Украинский национальный комитет (УНК) () — коллегиальный орган, созданный в Кракове в 1941 году по инициативе бандеровской фракции Организации Украинских Националистов (ОУН (б)).

Комитет был создан накануне начала Великой Отечественной войны, как попытка объединения украинских националистических организаций и их совместного представительства перед нацистской  Германией. На учредительном съезде 22 июня 1941 года в Кракове (фактически съезд состоялся 21 июня 1941 года в Жешуве) председателем был заочно избран бывший военный министр Украинской народной республики Всеволод Петрив, а до того времени, пока он даст согласие занять этот пост, комитетом должен был руководить галицкий адвокат Владимир Горбовой. Вторым заместителем председателя стал Виктор Андриевский, а секретарями УНК — Степан Шухевич и Василий Мудрый.

В состав УНК входили представители сторонников гетмана Скоропадского, петлюровцев, активистов ОУН(б) и УНДО. Представители мельниковцев в УНК не вошли.

Комитет принял Акт провозглашения Украинского государства, которым назначил правительство во главе с Ярославом Стецько.

Украинский национальный комитет направил меморандум Гитлеру, в котором подчеркивалось стремление независимого государства украинского народа и его готовность к борьбе против Советского Союза. Также выражалась надежда на то, что немецкое правительство будет уважать волю украинского народа.

1 июля 1941 года УНК был признан предстоятелем Украинской грекокатолической церкви митрополитом Галицким Андреем Шептицким, а 10 июля того же года — епископом Владимиро-Волынским Поликарпом (Сикорским) (с 1942 г. — предстоятель Украинской автокефальной православной церкви).

Комитету не удалось легализоваться и развить активную деятельность, так как уже 5 июля 1941 года полиция безопасности Третьего рейха арестовала большинство активистов (в том числе Владимира Горбового), чем автоматически ликвидировало Украинский национальный комитет .

Литература 
 Енциклопедія українознавства : Словникова частина : [в 11 т.] / Наукове товариство імені Шевченка; гол. ред. проф., д-р Володимир Кубійович. — Париж ; Нью-Йорк : Молоде життя ; Львів ; Київ : Глобус, 1955—2003.
 Grzegorz Mazur, Jerzy Skwara, Jerzy Węgierski — «Kronika 2350 dni wojny i okupacji Lwowa», Katowice 2007, ISBN 978-83-86250-49-3

Ссылки 
 Український Національний Комітет

Украинский коллаборационизм
Исторические политические организации Украины
Украинская держава (1941)
Организация украинских националистов
Появились в 1941 году на Украине
Организации, закрытые в 1941 году
История Украины 1917—1991 годов
Организации, основанные в 1941 году